Alice Kinsella – ginnasta inglese
 John Kinsella – ex nuotatore statunitense
 Mark Kinsella – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Sophie Kinsella – scrittrice e giornalista britannica
 W. P. Kinsella – scrittore canadese